

Cinema 
Dust – film del 1916 diretto da Edward Sloman
Polvere (Dust) – film del 1985 diretto da Marion Hänsel
 Dust (Прашина) – film del 2001 diretto da Milčo Mančevski
 Dust (Staub) – film del 2007 diretto da Hartmut Bitomsky
 Dust – film del 2015 diretto da Gozde Kural

Musica 
 Dust – gruppo musicale hard rock statunitense
 Dust – album dei Dust del 1971
 Dust – album degli Screaming Trees del 1996
 Dust – album dei Mourning Beloveth del 2001
 Dust – album di Peter Murphy del 2002
 Dust – album di DJ Muggs del 2003
 Dust – album dei Mastic Scum del 2009
 Dust – album di Ellen Allien del 2010
 Dust – album degli I Love You but I've Chosen Darkness del 2014
 Dust – album dei Tremonti del 2016
 Dust – singolo dei Tremonti del 2016

Altro 
 Dust (Sooraya Qadir) – personaggio dell'Universo Marvel
 Dust – gioco di strategia derivato dal RisiKo!